Боэ (англ. Boe) — многозначный термин:

 БОЭ — аббревиатура. См. Большая олимпийская энциклопедия
 Боэ (избирательный округ) — избирательный округ в Науру
 Боэ (округ) — округ (единица административного деления) Науру 
 Боэ (гора) — гора в Италии
 Мадина-ду-Боэ — населённый пункт в юго-восточной части государства Гвинея-Бисау.

 Боэ, Кристоффер (род. 1974) — датский кинорежиссёр, сценарист